

Achternaam 
Oláh, Olah, hongaarse achternaam:
 Franz Olah
 George Andrew Olah (1927, Boedapest)
 Ibolya Oláh (1978, Nyíregyháza) 

Hongaarse achternaam